Паскали () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Паскали, Мануэль (род. 1981) — итальянский футболист.
 Паскали, Одисе (1903—1985)  — албанский скульптор.
 Паскали, Пино (1935—1968) — итальянский скульптор.